

Дрангово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Дрангово () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Дрангово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Брезово.